

Дани сећања 

720-е пне.